Großhansdorf (gemeente), een gemeente in Sleeswijk-Holstein.
Großhansdorf (metrostation), een metrostation in Großhansdorf.